30PRAUM é um selo fonográfico e produtora musical cearense de rap e trap brasileiro fundado em 2014 pela diretora executiva Clara Mendes e pelo rapper Matuê.

Uma das mais promissoras gravadoras da atualidade, atingiu o feito recente de 1 bilhão de visualizações em seu canal do Youtube, e a notícia veio através de reels no Instagram da 30PRAUM. Além disso, o canal da gravadora conta com mais de 4 milhões de inscritos, e sua popularidade se estende de forma exponencial. Com apenas 5 anos no mercado, a 30PRAUM conseguiu o que muitas gravadoras concorrentes almejam. Fruto do trabalho pesado, e da vontade de marcar a história do rap nacional.

Afirmado pelo Matuê em uma live, o nome da gravadora surgiu pelo fato que ele e sua equipe tinham como sonho fumar um cigarro de maconha apelidado de "30PRAUM", pelo fato dele ser caro e de qualidade na época, também relacionando a qualidade do cigarro com a busca de um som de qualidade.

História 
O primeiro lançamento da gravadora foi o mixtape de estreia de Matuê chamado "Reggae". No entanto, o mixtape não fez sucesso.

A 30PRAUM começou seu legado com Matuê, por volta de 2017 com o lançamento de "Anos Luz", chamando atenção da mídia e dos curiosos de plantão. Além disso, nessa mesma época, o Drakoz, produtor musical e engenheiro de mixagem, começou a ganhar notoriedade pela excelência no que faz.

Na noite de 10 de Setembro de 2020, Matuê lançou seu álbum de estreia, “Máquina do Tempo”, e o trabalho se tornou a melhor estreia de todos os tempos no Spotify Brasil, alcançando as primeiras posições da lista de canções mais escutadas na plataforma de streaming no país. Em um lançamento da 30PRAUM e Sony Music, o álbum foi produzido por WIU, Pedro Lotto, Celo, além do próprio Matuê; sem nenhuma participação especial, com a intenção de ser consumido de duas formas: fracionado, música a música, adicionado às favoritas em playlists e ouvir individualmente cada canção, ou consumindo o álbum na totalidade, do começo ao fim, e embarcar em uma nova jornada. Com “Máquina do Tempo”, o artista nascido em Fortaleza inicia uma nova era no cenário musical nacional.

No dia 5 de Janeiro de 2021, através do twitter oficial da 30PRAUM, o artista Teto foi anunciado oficialmente como contratado da gravadora, dando inicio na sua carreira em 2021 e prometendo grandes lançamentos. O jovem artista do nordeste vem fazendo barulho na internet com diversas prévias, que vem conquistando números interessantes após ser republicado no Youtube por fãs e páginas de rap. O rapper Matuê foi até as redes sociais para dizer que está acompanhando a nova geração de rappers que vem surgindo, indicando que podemos ver outros novos artistas na gravadora em breve.

“Eu tô de olho em vocês sempre acompanhando a nova geração torcendo pela vitória de vocês. Por favor não ponham seu talento e trampo na mão dos outros a troco de nada.” disse Matuê em sua conta nas redes sociais. “Cada vez mais eu quero assinar artistas novos do underground e tirar eles desse ciclo de desvalorização e exploração, é possível fazer um trabalho sólido com longevidade onde a label e o artista ganham. Vocês vão ver… vocês vão ver” continua.

O artista Teto lançou no dia 1 de Abril de 2021, seu primeiro projeto pela “30PRAUM“, o Prévias.zip que é uma coletânea das músicas vazadas do artista, somando 4 faixas, sendo elas “PayPal“, “Dia Azul“, “Manha” e “Fashion” respectivamente. O projeto de “previas.zip” já está disponível em todas as plataformas, e já soma milhões de acessos em todas elas. O EP foi produzido pelo próprio Teto, MXTH Beats, Fernospazzin, Gibbo e OUHBOY e lançado pela 30PRAUM e distribuído pela Sony Music.

No dia 10 de agosto de 2021, a gravadora transmitiu em seu canal do Youtube, uma live em estilo cinematográfico chamada "Quer Voar Experience", para promover o single "Quer Voar" de Matuê. O evento contou com o artista cantando as músicas "777-666" e "É Sal" do seu álbum de estúdio Maquina do Tempo, além de incluir uma participação especial do rapper Teto, cantando seu famoso hit "M4".

Artistas 

 Matuê
 Teto

WIU

Gravadoras do Brasil
Empresas de Fortaleza
Gravadoras fundadas em 2014
Fundações no Brasil em 2014
Gravadoras do Ceará